Романешти има више значења:

 Романешти (Ботошани), насеље у округу Ботошани у Румунији
 Романешти (Горж), насеље у округу Горж у Румунији
 Романешти (Валча), насеље у округу Валча у Румунији
 Општина Романешти (Ботошани), општина у округу Ботошани у Румунији
 Општина Романешти (Јаши), општина у округу Јаши у Румунији